Кристина Александровна Хайрулина (22 июля 1992) — российская футболистка и игрок в мини-футбол, полузащитница. Мастер спорта России.

Биография 
Большую часть карьеры выступала за красноярский «Енисей». Победительница (2014), неоднократный серебряный (2012, 2013, 2015, 2016) и бронзовый (2011) призёр первого дивизиона России. В 2017 году вместе со своим клубом вышла в высшую лигу, но сыграла там только 4 матча в начале сезона. Дебютный матч на высшем уровне провела 18 апреля 2017 года против «Россиянки», заменив на 91-й минуте Анну Диюн.

Бронзовый призер чемпионата России по мини-футболу среди женских команд клубов высшей лиги сезона 2012-2013/ 2013-2014г. В составе МФК Тюмень.

Серебряный призер Первенства России по футболу среди женских команд 1девизиона финальный турнир сезона 2015\2016г. Признана лучшим полузащитником турнира в составе ЖФК Енисей.(Крымск)

Бронзовый призер Первенства России среди студенческих команд «Серебряная лига» в рамках общероссийского проекта Мини-футбол В ВУЗЫ май 2016г.

Первое место Финала Всероссийских соревнований по футболу среди студенческих команд сезонов 2016г. Признана лучшим нападающим турнира 2016г.(Сочи)

В сезоне 2017/18 выступала в мини-футболе за клуб «Лагуна-УОР» (Пенза), стала серебряным призёром чемпионата России. Ранее играла в соревнованиях по мини-футболу за «Тюмень».

Училась в Институте физкультуры, спорта и туризма при Сибирском федеральном университете (Красноярск). В составе команды СФУ становилась победительницей и лучшим игроком всероссийских студенческих соревнований (2016), бронзовым призёром и лучшим нападающим (2014). 

 В 2018 году стала победительницей IV Европейских студенческих игр в Португалии.

По состоянию на 2019 год работала инструктором по физической культуре в детском саду г. Красноярска.

Летом 2021 года возобновила профессиональную карьеру, присоединившись к дебютанту высшей лиги России по большому футболу казанскому «Рубину».

В сезоне 2020/2021 выступала за мини-футбольный клуб Красная Кама (Пермь) стала  Чемпионом Перовского края  по мини футболу среди женских команд высшего дивизиона конференции «Восток» в составе МФК Красная Кама сезона 2020-2021г.

Обладатель кубка Пермского края по мини футболу среди женских команд  в составе МФК Красная Кама сезона 2020-2021г.

Бронзовый призер кубка России конференции «Восток» в составе МФК Красная Кама сезона 2020-2021г.

Примечания

Ссылки 
 

Футболистки России
Игроки ЖФК «Енисей»
Игроки ЖФК «Рубин»